

Результаты соревнований

Мужчины

Обозначения 
 НТ — нормальный трамплин
 БТ — большой трамплин

Порядок начисления очков

Зачёт кубка мира

Мужчины

Зачёт кубка наций 

Зимние виды спорта в сезоне 2012/2013
Кубок мира по лыжному двоеборью